Thurgovia steht für:

 Thurgovia (Gymnasialverbindung), Gymnasialverbindung der Kantonsschule Frauenfeld
 Thurgovia, Sinfonietta von Paul Huber (Komponist), Schweizer Komponist
 Thurgovia, lateinischer Name und allegorische Verkörperung für Kanton Thurgau